ARTE (acrónimo del inglés ALTON Real Time Equipment, Equipos ALTON en Tiempo Real) es un sistema desarrollado por la empresa ALTON SAED para el monitoreo y operación en tiempo real de maniobras de entorno SAED.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de ALTON SAED (en inglés)

Ingeniería mecánica